Het Nederlands kampioenschap dammen 2006 werd van 7 tot en met 15 april 2006 (met 2 rondes op 8, 10, 12 en 14 april) in gebouw Panta Rhei in Culemborg gespeeld. 
Kampioen werd Kees Thijssen met 19 punten uit 13 partijen
en 3 punten voorsprong op Ron Heusdens, Auke Scholma en Alexander Baljakin die als zijn naaste achtervolgers eindigden.

Bijzonderheid
Thijssen evenaarde met zijn 4e Nederlandse titel op rij Piet Roozenburg en Harm Wiersma. 
Alleen Reinier Cornelis Keller had op dat moment met 5 titels meer titels op rij gewonnen, een record dat Thijssen het jaar erop evenaarde.

Toernooiverloop
Na 9 ronden stond Scholma met 13 punten alleen op kop met 1 punt voorsprong op Thijssen die in de 11e ronde langszij kwam. 
Scholma verloor in de 12e ronde van Thijssen en in de 13e ronde van Heusdens.

Klassering voor plaats 2, 3 en 4
Van de 3 qua puntentotaal op de 2e plaats geëindigde spelers werd Baljakin naar de 4e plaats verwezen wegens een lager aantal behaalde overwinningen dan Heusdens en Scholma. 
De 2e plaats werd aan Heusdens toegekend omdat hij de onderlinge partij van Scholma won.

Scoretabel

Externe links
 Officiële website van het toernooi
 Halve finale groep A Halve finale groep B Halve finale groep C Halve finale groep D
 Halve finale barrage 1 Halve finale barrage 2
 Scoretabel op Toernooibase
 Fragmenten halve finale deel 1
 Vooruitblik finale en fragmenten halve finale deel 2
 Fragmenten van kampioen Thijssen deel 1
 Fragmenten van kampioen Thijssen deel 2

Dammen in 2006
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen